Il singolare del torneo di tennis Budapest Lotto Ladies Open 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrice Ruxandra Dragomir che ha battuto in finale 7–6, 6–1 Melanie Schnell.

Teste di serie

  Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
  Sabine Hack (secondo turno)
  Elena Makarova (secondo turno)
  Ann Grossman (primo turno)

 Katarína Studeníková (secondo turno) 
 Ruxandra Dragomir (campionessa) 
 Elena Pampoulova (semifinali) 
 Tami Whitlinger-Jones (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Budapest Lotto Ladies Open 1996